Брюно́ Массо́ (; род. 28 января 1989, Кан) — французский и немецкий фигурист, выступавший в парном катании. С Алёной Савченко он — олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2016, 2017), победитель финала Гран-при (2017), двукратный чемпион Германии (2016, 2018) и обладатель исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов.

Массо начинал карьеру одиночником. После перехода в парное катание выступал с Камиль Фуше, а затем с Анн-Лор Летше, совместно с которыми становился бронзовым призёром чемпионата Франции. Со следующей партнёршей Дарьей Поповой был чемпионом Франции (2012) и участником чемпионата мира. В 2014 году начал кататься за Германию с Алёной Савченко, с которой добился основных успехов в карьере.

Личная жизнь 
15 апреля 2015 года он объявил о помолвке со своей девушкой Софи Левофр. 20 июля 2019 года они поженились. У пары двое детей — сын Лука (род. 1 октября 2018) и дочь Шарли (род. 19 мая 2020).

Карьера

Во Франции 

Изначально Брюно выступал в одиночном катании, однако вскоре он перешёл в парное катание и встал в пару с Камиль Фуше. С ней он дважды выигрывал бронзовые медали на национальном чемпионате, дебютировал на международной арене на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Через некоторое время он встал в пару с Дарьей Поповой.

С ней Брюно выиграл французский чемпионат и выступал на мировых и европейских чемпионатах. Получили право выступать на Олимпийских играх в Сочи. Однако Дарья Попова не имела французского гражданства и стартовать на главном турнире четырёхлетия не могла. Это повлияло на то, что впоследствии Массо сменил федерацию.

В Германии 
После чемпионата мира 2014 года объявлено, что ведущая немецкая пара распадается: 34-летний Шолковы решил завершить свою спортивную карьеру по причине предстоящей женитьбы. 30-летняя Савченко намерена была продолжить карьеру. Она предложила французскому фигуристу Брюно Массо завершить свои выступления с Поповой и готовиться к Олимпиаде 2018 в Корее с ней. Тренировать новую пару планировал Инго Штойер.

В дальнейшем Штойер расстался с новоиспечённой парой. Тренером дуэта стал немецкий специалист Александер Кёниг. После долгих раздумий пара приняла решение выступать за Германию; однако французская федерация долго препятствовала Массо в получении возможности представлять на льду соседнее государство.

Лишь в конце октября 2015 года федерациям удалось договориться, и в ноябре новая пара стартовала на дебютном турнире в Таллине. Дебют был удачен — первое место. Далее последовала победа в Варшаве на Кубке Варшавы, а затем на германском чемпионате. В Братиславе на континентальном чемпионате пара завоевала серебряные медали. Затем фигуристы уверенно выиграли Кубок Баварии. В начале апреля в Бостоне на мировом чемпионате немецкая пара оказалась лучшей из европейских, фигуристы завоевали бронзовые медали. Были улучшены достижения в сумме.

Новый предолимпийский сезон пара начала дома в Оберсдорфе на турнире Небельхорн, где они заняли первое место. В начале ноября немецкая пара выступила на этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома они в упорной борьбе заняли первое место. В середине ноября фигуристы выступили на этапе Гран-при в Париже, где на турнире Trophée de France они стали победителями, при этом превзошли своё прежние достижения в короткой программе. Это позволило им выйти в финал Гран-при, в Марселе. Однако за неделю до начала финала пара снялась с соревнований из-за травмы Алёны. Также они снялись и с национального чемпионата. В конце января пара стартовала на европейском чемпионате в Остраве, где повторили успех прошлого года и в сложной борьбе выиграли серебряную медаль, при этом Брюно улучшил свои прежние достижения в сумме и произвольной программе. В конце марта немецкие парники появились на мировом чемпионате в Хельсинки, где выиграли серебряную медаль. При этом они завоевали две путёвки для своей страны на Олимпийские игры и улучшили все свои прежние достижения.

В конце сентября немецкая пара приняла дома участие в Оберсдорфе, где на турнире Небельхорн, финишировали серебряными медалями. Через месяц пара выступала в серии Гран-при на канадском этапе, где они финишировали с серебряными медалями. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде они уверенно финишировали первыми. Это позволило им выйти в Финал Гран-при. На самом Финале в Нагое пара в упорной борьбе завоевала первое место и установила мировой рекорд в произвольной программе. На национальном чемпионате во Франкфурте-на-Майне фигуристы стали чемпионами. Для более серьёзной подготовки к Олимпийским играм пара решила пропустить европейский чемпионат. В начале февраля ещё до открытия Олимпийских игр в Южной Кореи пара начала соревнования в командном турнире. Немцы в Канныне финишировали третьими. В дальнейшем сборная Германии не вышла в финальную часть.

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в паре с Алёной Савченко завоевал золото Олимпийских игр 2018 в Пхёнчане. Пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

На чемпионате мира в Милане пара завоевала золотые медали. В произвольной программе фигуристы обновили свой рекорд, установленный на Олимпиаде в Пхенчхане, а по сумме баллов, набранных за две программы, ещё и улучшили мировой рекорд, принадлежащий Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

Карьера тренера 
Летом 2018 года пара сделала паузу в выступлениях. Оба партнёра занялись тренерской деятельностью. Брюно стал работать с австрийской парой Циглер и Кифер в составе тренерского штаба Шуберта.

Спортивные достижения

Результаты за Германию 
(c А. Савченко)

Результаты за Францию (парное катание) 
(c Д. Поповой)

 В командном чемпионате мира первая цифра место в личном турнире, вторая цифра место команды.
 WD — фигуристы снялись с соревнований.

(c А.-Л. Летче)

(c К. Фуше)

Результаты за Францию (одиночное катание)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года